Хаммерер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаммерер, Рези (1925—2010) — австрийская горнолыжница, бронзовый призёр Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) в скоростном спуске.
 Хаммерер, Хуберт (1925—2017) — австрийский стрелок, олимпийский чемпион.